Severnoe  
 Severnoe
 Severnoe, località dell'Oblast' di Orenburg

Pagine correlate 

 Severnaja
 Severnyj